Iwaschkino () ist ein russischer Ortsname:

 Iwaschkino (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Kollatischken, 1938 bis 1946 Langenweiler, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 Iwaschkino (Nischni Nowgorod), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod
 Iwaschkino (Tatarstan), Dorf in der Republik Tatarstan
 Iwaschkino (Tschuwaschien), Dorf in der Tschuwaschischen Republik
 Iwaschkino (Twer), Dor fin der Oblast Twer